Il singolare del torneo di tennis Borden Classic 1976, facente parte dei Tornei di tennis femminili indipendenti nel 1976, ha avuto come vincitrice Chris Evert ha battuto in finale Sue Barker 6-2, 7-6.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Borden Classic 1976